Il singolare femminile  del torneo di tennis Padova Challenge Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Irina Chromačëva che ha battuto in finale Patricia Mayr-Achleitner 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Corinna Dentoni (primo turno)
 Patricia Mayr-Achleitner (finale)
 Verónica Cepede Royg (quarti di finale)
 Paula Kania (quarti di finale)

 Irina Chromačëva (Campionessa)
 Cristina Dinu (semifinali)
 Maša Zec Peškirič (primo turno)
 Renata Voráčová (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Padova Challenge Open 2013